De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1992/93 werd gehouden op zaterdag 12 juni 1993 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Bayer Leverkusen versloeg het tweede elftal van Hertha BSC met 1-0 na een doelpunt van Ulf Kirsten. Het was de eerste keer dat Bayer Leverkusen de beker in ontvangst mocht nemen.

Hertha
Het tweede elftal van Hertha BSC kwam in het seizoen 1992/93 uit in de derde divisie van het Duits voetbal. Het was de eerste keer dat een club uit de derde afdeling de bekerfinale bereikte.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
Bundesliga 1992/93
2. Bundesliga 1992/93
DFB-Pokal 1992/93

1993
Bayer 04 Leverkusen
Hertha BSC
Bekervoetbal 1992/93
Sportevenement in Berlijn